Galil ist die hebräische Bezeichnung für Galiläa

Galil bezeichnet:
 IMI Galil, israelisches Gewehr

Galil ist der Familienname folgender Personen:
 Bella Galil (* 1949), israelische Meeresbiologin
 Esther Galil (* 1945), israelische Chansonsängerin und Songschreiberin
 Ibrahim Saad Abdel Galil (* 1946), sudanesischer Leichtathlet
 Thamela Coradello Galil (* 2000), brasilianische Beachvolleyballspielerin

Siehe auch:
 Galili
 HaGalil, deutschsprachige jüdische Website